Csiki se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Erno Csiki
 Zoltán Csiki